Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Hungarian Grand Prix) van 2013 vond plaats van 8 tot en met 14 juli 2013 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 19e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

In verband met overstromingen in Hongarije werd het toernooi aangepast. De kwalificatiewedstrijden werden geannuleerd – de vier kandidaten met de hoogste ranking werden rechtstreeks tot het enkelspeltoernooi toegelaten. Het dubbelspelveld werd gereduceerd van zestien tot acht koppels.

Enkelspel – Titelhoudster Sara Errani was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd, Lucie Šafářová, kwam niet voorbij de eerste ronde. De als derde geplaatste Simona Halep uit Roemenië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Oostenrijkse Yvonne Meusburger, die in de eerste ronde de Belgische Alison Van Uytvanck had geklopt. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, alle in 2013.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Nina Brattsjikova en Anna Tatishvili in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Hlaváčková had daarnaast nog drie dubbeltitels met andere partners; Hradecká zes.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Boedapest 2013
Boedapest